О́сово () — остановочный пункт грузо-пассажирских поездов, расположенный на неэлектрифицированной железнодорожной ветке Верейцы — Гродзянка линии Минск — Осиповичи в Осиповичском районе, Могилёвская область, Беларусь.

Расположен между станцией Лапичи и остановочным пунктом Гомоновка.

По состоянию на 2020 год грузо-пассажирские перевозки с высадкой на остановочном пункте выполняются ежедневно два раза в день тепловозом М62 по маршруту Осиповичи I — Гродзянка. Примерное время в пути со всеми остановками от станции Осиповичи I (начало полного маршрута) — 55 минут, от станции Верейцы — 30 минут, от станции Гродзянка — 35 минут.

Остановочный пункт находится в непосредственной близости от деревни Дубровка.

См. также 

 Белорусская железная дорога

Ссылки 
 Расписание электропоездов 
 Информация об остановочном пункте 
 Информация об остановочном пункте 
 Описание ветки Верейцы - Гродзянка

Остановочные пункты Могилёвского отделения Белорусской железной дороги